A gőzkondenzátor feladata a gőznek folyadékká való átalakítása.

A gőzkondenzátor a hűtéstechnikában egy hosszú fémcső vezeték, melyet a háztartási hűtőszekrény hátoldalán szemlélhetünk meg tüzetesebben. (annyira nem meleg)

A hűtőközeg ebben hűl le és kondenzálódik, azaz gázból folyékony halmazállapotúvá válik. Éppen úgy, ahogyan a légnedvesség is kicsapódik a hideg felületeken.

A kompresszort elhagyó összenyomott hűtőközeggőz a kondenzátorba áramlik, és ott lecsapódik. Így ismét folyékony halmazállapotúvá válik. Ahhoz ugyanis, hogy a hűtőgép folyamatosan hűtsön az kell, hogy az elpárologtatóból gőz formájában távozó hűtőközeg oda folyamatosan visszatérjen folyadék formájában.

Gőzgépek
Hőszivattyúk